Le Peuple des abysses est la trente-troisième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1980.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1980
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1977